Волков, Леонид Михайлович:
 Волков, Леонид Михайлович (род. 1980) — российский оппозиционный политический деятель, соратник Алексея Навального.
 Волков, Леонид Михайлович (1934—2013) — советский кинорежиссёр, кинооператор.